Савинки — название населённых пунктов:

Россия 
 Савинки — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Савинки — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Савинки — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Савинки — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Савинки — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Савинки — село в Наровчатском районе Пензенской области.

Украина 
 Савинки — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Савинки — до 1965 г. название села Придеснянское в Коропском районе Черниговской области.

См. также 
 Савенки